Chlamys circularis är en musselart som först beskrevs av Sowerby 1835.  Chlamys circularis ingår i släktet Chlamys och familjen kammusslor.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 C. c. circularis
 C. c. aequisculata

Källor 

Kammusslor
circularis